Cet article relate le parcours de l’équipe de République d'Irlande de football lors du Championnat d'Europe de football 2012 organisé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au .

L'Irlande s'est qualifiée pour l'Euro 2012 en terminant  de son groupe derrière la Russie et devant l'Arménie et la Slovaquie.

Elle se trouve dans le Groupe C face à l'Espagne, l'Italie et la Croatie.

Effectif 

Le , le sélectionneur de l'Irlande Giovanni Trapattoni a dévoilé une liste de 23 joueurs pour participer à la compétition, avec comme surprise le jeune ailier James McClean. Le 26 mai, Paul Green rejoint la sélection irlandaise à la suite de la blessure du milieu de terrain Keith Fahey. Puis le 29, c'est au tour de Kevin Foley de déclarer forfait à la suite d'une blessure. Il est remplacé par le défenseur de Hull City Paul McShane.

Qualifications

Groupe B 

|}

Barrages

Matchs de préparation

Euro 2012

Premier tour - groupe C

Irlande - Croatie 
Le premier match de l'équipe d'Irlande lors de l'Euro est le match le plus suivi de histoire du football irlandais depuis la coupe du monde de football 1994. la RTE qui retransmettait la rencontre sur le territoire national a recensé plus de deux millions de téléspectateurs. La consommation d'électricité a chuté brutalement de 3 % au début du match, les irlandais ayant arrêté toute occupation autre que celle de regarder le match

Espagne - Irlande

Italie - Irlande

Références 

Irlande
Sport en Irlande en 2012
Équipe d'Irlande de football par compétition